Virgin Oceanic (Вирджин Океаник или Вирджин Оушеник) — компания, которая предлагает неглубокие подводные погружения, созданная двумя миллионерами: бизнесменом Крисом Велшем и сэром Ричардом Брэнсоном. Расположена в Ньюпорт-Бич в штате Калифорния. Данная компания была впервые описана в 2009 году в интервью журналу «Тайм».

Virgin Oceanic планирует начать глубоководные подводные погружения на предельных глубинах океана. Такие погружения будут выполняться на подводном батискафе DeepFlight Challenger предназначенным для ультра глубоких погружений. Батискаф и катамаран изначально принадлежали Стиву Фоссетту. После его смерти они были приобретены Крисом Велшем (главный пилот). Первоначально, первое погружение было намечено на август 2011 года в Марианской впадине в конце 2011 года, и дальнейшее погружение было запланировано в течение ближайших 24 месяцев. На 20 сентября 2011 года научные исследования и разработки были расширены за счет работы по проектированию модификации лодки. Первое погружение намечено на 2012 год. По состоянию на 21 февраля 2012 года, Virgin Oceanic прошла успешные испытания системы балласта и жизнеобеспечения.

На данный момент проект находится в замороженном состоянии.После того, как SpaceShipTwo потерпел крушение при тестировании нового двигателя, представители Virgin Galactic подтвердили, что в ближайшем будущем покорять подводные пространства компания не собирается. Проект по созданию субмарины для погружения в самые глубокие океанские впадины отложен на неопределенный срок.

В сообщении The Telegraph представитель Virgin подтвердил, что проект пока заморожен, и компания присматривается к другим работающим технологиям, отметив опасения по части вопроса безопасности. Он также добавил, что от «прежнего названия (Virgin Oceanic) отказываться никто не собирается, поэтому, вне всяких сомнений, мы возродим его.

Корабли 
 Necker Belle — парусная яхта-катамаран
 Necker Nymph — 15-футовое судно предназначенное для погружения на глубину до 130 футов под водой, которое вмещает одного пилота и двух пассажиров.
 Cheyenne — парусная яхта-катамаран
 DeepFlight Challenger — подводная лодка для ультра глубоких погружений.

Спонсоры 
 Maersk Line
 Poseidon
 Helly Hansen

См. также 
 Deepsea Challenger
 Virgin Galactic

Примечания

Ссылки 
 
 Virgin Oceanic’s Voyage to the Bottom of the Sea 
 Фотография Virgin Oceanic Sub
 James Cameron Reveals his Deep-Sea Sub 
 Virgin Oceanic’s Voyage to the Bottom of the Sea 
 Dream Jobs 2012: Building Ocean Explorers 
 Британский миллиардер Ричард Брэнсон представил двухпилотний аппарат «Вирджин Оушеник», на котором он планирует исследовать пять глубоких точек Мирового океана
 Британский миллионер создал уникальную субмарину
 Американский миллионер Ричард Брэнсон построил мини-подлодку для погружения на рекордные глубины

Oceanic